Friedrich Wilhelm Rust (1739-1796), Duits componist en violist, grootvader van componist Wilhelm Rust (1822-1892)
Friedrich Wilhelm Rust (1902-1972), Duits componist en dirigent